

Zmarli 
 18 października - Jan VII, papież.

707